Konsistorialrat steht für:
 evangelischer Konsistorialrat, Mitglied einer kirchlichen Verwaltungsbehörde, siehe Konsistorium #Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland
 katholischer Konsistorialrat, Mitglied des weiteren Beratergremiums eines Bischofs, in deutschen Diözesen verantwortlicher Mitarbeiter des diözesanen Kirchengerichts, siehe Konsistorium#Römisch-katholische Kirche
 historisch: Mitglied im Range eines Rates eines Konsistoriums